Schichtwechsel steht für:
 den Dienstwechsel in der Schichtarbeit
 Schichtwechsel (Film), Film von Hans Dieter Schwarze aus dem Jahr 1968
 Schichtwechsel (Theaterstück), Theaterstück von Hugo Loetscher, uraufgeführt 1960
 Tatort: Schichtwechsel, deutscher TV-Krimi aus dem Jahr 2004

Siehe auch: